Sahlinaffären kan syfta på:
 Sahlinaffären – en svensk politisk skandal 1995, se Tobleroneaffären
 Sahlinaffären 2016 – en händelse under ett uppdrag för Mona Sahlin